Quatre sous-marins de lUS Navy ont porté le nom dUSS Seawolf :

 l', renommé USS H-1 (SS-28) peu avant son lancement, navire de tête de la classe H. Lancé en 1913, il coule en 1920 ;
 l', un sous-marin de classe Sargo lancé en 1939 et coulé par un tir ami en 1944 ;
 l', le deuxième sous-marin nucléaire de l'Histoire, en service de 1957 à 1987 ;
 l', le navire de tête de la classe du même nom, en service depuis 1997.

Voir aussi 
 USS Seawolf, roman de Patrick Robinson

Seawolf